

Lieux 

Scituate est le nom de deux villes des États-Unis d'Amérique :
 Scituate, située dans l'État du Massachusetts ;
 Scituate, située dans l'État du Rhode Island.

Homonymie de localités